Vlkoš kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vlkoš (okres Hodonín)
 Vlkoš (okres Přerov)